La Ligne rouge (titre original : ), roman de James Jones paru en 1962 ;
 La Ligne rouge (ou L'attaque dura sept jours), film d'Andrew Marton, première adaptation cinématographique de l'ouvrage de James Jones (1964) ;
 La Ligne rouge, film de Terrence Malick, seconde adaptation du roman (1998) ;
 , la bande originale du film précédent ;
 La Ligne rouge, seizième tome de la série de bande dessinée Jeremiah paru en 1992.

Voir aussi